SGAE steht für:

 Sankt Gallisch-Appenzellische Eisenbahn, ehemalige Eisenbahngesellschaft in der Schweiz
 Österreichische Studiengesellschaft für Atomenergie, Seibersdorf, heute Austrian Institute of Technology

Abkürzung